Västernorrland este un län din Suedia. Reședința sa este orașul Härnösand.

Geografie

Zone urbane 
Următoarele sunt cele mai mari zece zone urbane din comitat (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei:

Demografie

Administrație 
Västernorrlands län este compus din următoarele comune:
 Härnösand
 Kramfors
 Sollefteå
 Sundsvall
 Timrå
 Ånge
 Örnsköldsvik

Note 

Län în Suedia